El término La Purísima puede hacer referencia a:

La Purísima, comunidad en el estado de Guanajuato.
La Purísima, localidad en el estado de Michoacán.